Lijst van gemeentelijke monumenten in Den Hoorn (Texel)
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Den Hoorn (Zuid-Holland)